Rimba Sekampung (Bengkalis), een plaats in Indonesië
Rimba Sekampung (Dumai Barat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing